La nazionale di pallacanestro serba Under 20, è una selezione giovanile della nazionale serba di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità serba di età non superiore ai 20 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Storia
Nel periodo 1992-2006, ha partecipato alle competizioni internazionali, dapprima come nazionale di Jugoslavia, in seguito di Serbia e Montenegro.

Il team giovanile serbo si forma nel 2006, con la dissoluzione della Confederazione serbo-montenegrina.
Nel 2015 subisce un'ulteriore disgregazione, in quanto, con il riconoscimento da parte della FIBA, nasce la rappresentativa kosovara, formatasi con giocatori provenienti dalla nazionale serba.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-20 

2007 -  1°
2008 -  1°
2009 - 11°
2010 - 7°
2011 - 13°

2012 - 4°
2013 - 13°
2014 -  3º
2015 -  1°
2016 - 11°

2017 - 5°
2018 - 6°
2019 - 15°

Formazioni

Europei

Collegamenti esterni 
 

Serbia
Under 20